О́льга Ле́бедева: Лебедева, Ольга Борисовна (род. 1953) — советский и российский литературовед.
 Лебедева, Ольга Олеговна (род. 1965) — российская актриса.
 Лебедева, Ольга Сергеевна (1854 — после 1909) — российская переводчица и востоковед.